Австралийская шилоклювка () — вид птиц из семейства шилоклювковых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики Австралии.

Описание 
Длина тела 40-48 см; вес 270—390 г. Голова и большая часть шеи темно-каштановые, резко отграниченные от белого тела. Имеются белые кольца вокруг глаз; пара параллельных черноватых полос по бокам спины, обширные черноватые участки на верхней части крыльев. Ноги бледно-сине-серые. Самка имеет более круто загнутый кверху клюв, хотя половой диморфизм, по-видимому, несколько менее выражен, чем у похожих и близкородственных Recurvirostra avosetta и Recurvirostra americana. Облик без сезонных изменений. Неполовозрелые птицы похожи на взрослых, но голова и шея у них более бледно-коричневые, также имеется широкое бледное кольцо вокруг основания клюва.

Биология 
Питаются различными водными беспозвоночными. В кладке от 2 до 5 (обычно 4) яиц.

Примечания

Ссылки 
 Pierce, R.J., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Red-necked Avocet (Recurvirostra novaehollandiae), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.renavo1.01

Шилоклювковые